Landstraße est une ancienne commune indépendante qui fait aujourd'hui partie de Landstrasse, le troisième arrondissement de Vienne, en Autriche.

Article connexe 
 Arrondissements de Vienne

Quartier de Vienne (Autriche)